, littéralement ligne Est-Ouest, est le nom donné à plusieurs lignes ferroviaires au Japon :

 la ligne Tōzai du métro de Tokyo ;
 la ligne Tōzai du métro de Sendai ;
 la ligne Tōzai du métro de Sapporo ;
 la ligne Tōzai du métro de Kyoto ;
 la ligne JR Tōzai de la compagnie JR West ;
 la ligne Tōzai de la compagnie Kobe Rapid Transit Railway exploitée par les compagnies Hanshin et Hankyu sous le nom de ligne Kōbe-Kōsoku.